Иван Петрович Лаптев (1774—1838) — русский купец и предприниматель, библиофил и нумизмат.

Один из основоположников отечественной филигранологии.

Биография 
Родился 28 августа (8 сентября по новому стилю) 1774 года.

Был вологодским купцом 2-й и 3-й гильдий, затем петербургским купцом 3-й гильдии. Торговал с 1796 года лесом. Занимался благотворительностью: за проект по очистке Кронштадтских гаваней (1803) и пожертвование на восстановление после пожара дворца Петра I в Кронштадте — получил золотую медаль «За полезное» на Александровской ленте (1804) и вышитый золотом кафтан (1805). В Государственном архиве Вологодской области сохранился список вологодских купцов, представленных к награждению бронзовой медалью на ленте ордена Св. Анны за пожертвования «на ополчение противу врагов денежной суммы в 1812 г.».

Увлёкся филигранологией (область деятельности, изучающая маркировочные знаки на бумаге с целью датирования написанных на этой бумаге текстов, не имеющих даты создания) Стал автором первой в России специальной работы на эту тему: «Опыт в старинной русской дипломатике, или Способ узнавать на бумаге время, в которое писаны старинные рукописи» (1824), которая стала пособием по водяным знакам. Другое название этой рукописи — «Открытие познавать древния книги по клеймам на бумаге и другими средствами о времени их написания в разные столетия». Этот труд Ивана Лаптева был высоко оценён А. Х. Востоковым; выявленные Лаптевым филиграни были включены К. Я. Тромониным в альбом «Изъяснения знаков, видимых в писчей бумаге…» (1844). После издания своей книги Лаптев вместе с детьми продолжил работу по выявлению филиграней, собрав коллекцию, где было свыше 2 тысяч знаков. В течение 40 лет он собирал и изучал рукописи и старопечатные книги.

Также Иван Петрович Лаптев собрал ценную нумизматическую коллекцию, включавшую серебряные монеты великих и удельных князей, редкие монеты XVII–XIX веков. Историк и палеограф И. П. Сахаров писал о его коллекции: «Лучшие монеты приобретены покупкою из собраний герцога Виртембергского и кн. Вяземского».

В последние годы жизни И. П. Лаптев страдал ревматизмом. Умер 21 июня (3 июля по новому стилю) 1838 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Георгиевском кладбище Большой Охты (ныне Большеохтинское кладбище).

Рукописи и старопечатные книги после его смерти были проданы на аукционе в 1840 году, а монеты — в 1845 году.

Библиография 
 Востоков А. Х. Рецензия на книгу Лаптева // Библиографические листы. 1825. № 10; Любимов В.П. О Лаптевском списке Правды Русской // Правда Русская. М.; Л., 1947. Т. 2.
 Иванова К. И. Рукописи П. И. Лаптева в собрании М. П. Погодина // Археографический ежегодник за 1982 г. М., 1983.
 Крутова М. С. О книжной коллекции И. П. Лаптева и Златой цепи в ее составе // Общественное сознание, книжность, литература периода феодализма. Новосиб., 1990.
 Левшина Ж. Л. Атрибутивные признаки рукописей коллекции И. П. Лаптева // SCRIPTA & e-SCRIPTA. Vol. 20. Sofia, 2020. С. 57—76.
 Ряд работ, включая монографию, посвящённых Ивану Петровичу Лаптеву, написала Юлия Викторовна Андрюшайтите.

Примечания

Ссылки 
 Лаптев Иван Петрович
 Лаптев Иван Петрович

Купцы Российской империи
Предприниматели Российской империи
Похороненные на Большеохтинском кладбище
Коллекционеры монет
Коллекционеры Российской империи